Il Gruppo Mondiale 2010 è il massimo livello di competizione del torneo tennistico Fed Cup 2010. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti ambire ad alzare il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel World Group anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Ucraina vs. Italia

Repubblica Ceca vs. Germania

Serbia vs. Russia

Francia vs. USA

Semifinali

Italia vs. Repubblica Ceca

USA vs. Russia

Finale

USA vs. Italia

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2010
Fed Cup 2010 Spareggi Gruppo Mondiale
Fed Cup 2010 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010
WTA Tour 2010